Stealth Fighter () — серия компьютерных игр в жанре авиасимулятор, выпущенных компанией MicroProse с  по  годы.

Первые две игры основывались на имеющейся в 1980-х гг. теории о существовании американского секретного самолета-невидимки F-19. Третья игра серии разрабатывалась уже после того, как Пентагон признал существование самолета F-117A.

Игры серии:

  — первая игра часть серии, выпущенная в  году.
 F-19 Stealth Fighter — вторая игра серии, выпущенная в  году; игра была полностью переработана с точки зрения геймплея.
 F-117A Nighthawk Stealth Fighter 2.0 — третья игра серии, выпущенная в  году; была намного улучшена графика, добавлены новые сценарии.

Примечания